Сезо́н Слова́цкой Экстралиги 1993/94 — первый сезон Словацкой Экстралиги. В сезоне 1993/1994 приняло участие 10 команд. В серии плей-офф Словацкой Экстралиги победителем стала команда «Дукла», победив в финальной серии «Кошице» со счетом 3:2. Команда ХК Зволен опустились напрямую к 1-й хоккейной лиги Словацкой республики, а на ее место поднялся «Спартак Дубница над Варом» (Spartak Dubnica nad Váhom).

Итоговая таблица регулярного чемпионата

Серия плей-офф

Таблица

Результаты 
Полуфиналы:
 ХК Дукла Тренчин — МХК Мартин; счет серии 3:1, в четырех играх зафиксированы такие результаты — 7:2, 4:2, 2:3, 3:1.
 ХК Кошице — ХК Слован Братислава; счет серии 3:2, в пяти играх зафиксированы такие результаты — 7:4, 1:2, 5:2, 1:2, 4:1.

Игра за 3-е место:
 МХК Мартин — ХК Слован Братислава; счет серии 2:1, в трех играх зафиксированы такие результаты — 1:7, 4:1, 4:3.

Финал:
 ХК Дукла Тренчин — ХК Кошице; счет серии 3:2, в пяти играх зафиксированы такие результаты— 2:3, 4:1, 5:6, 3:2, 5:1.

Команда-победитель

Ссылки 
 Вся статистика сезона 1993/1994 на сайте «www.hockeyarchives.info»

Сезоны Словацкой Экстралиги
Хоккей с шайбой в Словакии
1993 год в хоккее
1994 год в хоккее